Алле́н-Мервільє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 85 км на південний захід від Парижа, 35 км на північ від Орлеана, 38 км на південний схід від Шартра.

Історія 

1 січня 2019 року Аллен-Мервільє, Жанвіль i Ле-Пюїзе було об'єднано в новий муніципалітет Жанвіль-ан-Бос.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 346,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аллен-Мервільє на сайті французького Національного інституту географії
 Аллен-Мервільє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллен-Мервільє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар